Дубрава-1 — посёлок в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположен в центре района к юго-востоку от Великих Лук. Южнее расположена деревня Дубрава-2.

Население 

Численность населения посёлка по состоянию на начало 2001 года составила 919 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района